Гугл мобилне услуге (енг. Google Mobile Services) је колекција власничких апликација и услуга интерфејса за програмирање апликација од Гугла које су обично унапред инсталиране на Андроид уређајима, као што су паметни телефони, таблети и паметни телевизори. Гугл мобилне услуге није део Андроид пројекта отвореног кода, што значи да произвођач Андроида треба да добије лиценцу од Гугла да би легално унапред инсталирао Гугл мобилне услуге на Андроид уређају. Ову лиценцу обезбеђује Гугл без икаквих накнада за лиценцу.

Апликације 

 Гугл претрага
 Гугл Хром
 Јутјуб
 Гугл Плеј
 Гугл диск
 Џимејл
 Гугл Дуо
 Гугл мапе
 Гугл слике
 Гугл ТВ
 Јутјуб музика

Пријем, такмичари и регулатори

FairSearch 
Бројне европске компаније поднеле су жалбу Европској комисији, наводећи да је Гугл манипулисао њиховом моћи и доминацијом на тржишту, како би подстакао да њихове услуге користе произвођачи телефона.  Компаније су удружене под именом Ферсрч, а главне укључене фирме биле су Мајкрософт, Експедија, ТрипЕјдвизор, Нокија и Оракл.  Ферсрчов главни проблем са Гугловом праксом био је онај што су веровали да Гугл тера произвођаче телефона да користе њихове мобилне услуге. Утврдили су да је Гугл то успео, тражећи од ових произвођача да потпишу уговор, у којем се наводи да морају унапред инсталирати одређене Гугл мобилне услуге, као што су Мапе, Претрага и Јутјуб, како би добили најновију верзију Андроида.  Гугл је убрзо одговорио наводећи да „настављају да сарађују са Европском комисијом“.

Aptoide 
Продавница Андроид апликација треће стране, Аптоид, такође је поднела жалбу Европској Унији о конкуренцији против Гугла, још једном наводећи да злоупотребљавају своју моћ на тржишту.  Аптоид је навео да је Гугл блокирао продавнице апликација трећих страна да буду на Гугл Плеју, као и да је блокирао Гугл Хром да преузима било које апликације и продавнице апликација трећих страна. До јуна 2014. Гугл није одговорио на ове наводе.

Злоупотреба Андроид доминације 
У мају 2019, Умар Џавид, Сукарма Тапар, Акиб Џавид против Гугл компаније & Орс. Комисија за конкуренцију Индије наредила је антимонополску истрагу против Гугла због злоупотребе свог доминантног положаја са Андроидом како би блокирао тржишне ривале. По мишљењу Прима Фаси комисије, Обавезна прединсталација целокупног пакета Гугл Мобилне Услуге према уговорима о дистрибуцији мобилних апликација МАДА представља наметање неправедних услова произвођачима уређаја.

Политика приватности 
У истом времену, Гугл се суочио са проблемима са разним европским агенцијама за заштиту података, пре свега у Уједињеном Краљевству и Француској. Проблем са којим су се суочили, био је онај што су имали скуп од 60 уједно спојених правила, што је омогућило Гуглу да „пажљивије прати кориснике“.  Гугл је поново изашао и изјавио је да се њихова нова политика и даље придржава закона Европске уније.

Видите такође 

 Списак Гугл апликација за Андроид
 Мајкрософт мобилне услуге
 Хуавеј мобилне услуге

Референце

Спољашње везе 

 

Мобилни софтвер
Апликациони софтвер
Андроид (оперативни систем)